Woodsboro, une ville américaine du Maryland
 Woodboro, une ville américaine du Texas

 Woodsboro, une ville fictive américaine située en Californie, lieu dans laquelle se déroule l'action du film Scream.